Звагулис () — латышская фамилия (от zvagulis — погремок). Известные носители:

 Звагулис, Арвидс (1920—2016) — латвийский скрипач.
 Звагулис, Петерис (1886—1957) — латвийский политик.